Михаил Бородин:
 Бородин, Михаил Ермолаевич — делегат XXI, XXII, XXIII и XXIV съездов КПСС. 
 Бородин, Михаил Маркович (1884—1951) — революционер, член Коминтерна.
 Бородин, Михаил Никанорович (1868—1948) — генерал-майор.
 Бородин, Михаил Павлович (1862 — после 1920) — генерал-майор, директор Вольского кадетского корпуса.
 Бородин, Михаил Яковлевич (1920—1998) — кандидат наук, начлаб.